Session Initiation Protocol
 System Informacji Przestrzennej
 Strukturalny Izolowany Panel